Simonsberg bezeichnet geographische Objekte:

 Simonsberg, Gemeinde im Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein.
 Simonsberg (Berg), 213 m hohe Erhebung in der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft
 Simonsberg (Pfedelbach), Hof im Ortsteil Untersteinbach (Pfedelbach) der Gemeinde Pfedelbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Simonsberg (Salgen), Ortsteil der Gemeinde Salgen, Landkreis Unterallgäu, Bayern

 Simonsberg (Gemeinde Mank), Ortschaft der Stadtgemeinde Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich